Семполинский () — польская фамилия. Известные носители:

 Семполинский, Леонард (1902—1988) — польский фотохудожник. Действительный член FIAP.
 Семполинский, Людвик (1899—1981) — польский актёр театра, кино и кабаре, театральный режиссёр и директор театров.
 Семполинский, Яцек (1927—2012) — польский художник, иллюстратор, педагог, критик, эссеист.